Lumban Gaol (Balige), een plaats in Indonesië
Lumban Gaol (Habinsaran), een plaats in Indonesië
Lumban Gaol (Pahae Julu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing